ZFYVE9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 425 амінокислот, а молекулярна маса — 156 403.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки